Der Verrat steht für:

 Der Verrat, Buch von Sebastian Haffner (1968)
 La Balance – Der Verrat, französischer Polizeifilm von Bob Swaim (1982)
 Der Verrat (Roman), Roman von John Grisham (1998)
 The Art of War II: Der Verrat, kanadischer Action-Thriller von Josef Rusnak (2008)

Verrat steht für:
 Verrat, Vertrauensbruch
 Tatort: Verrat, TV-Krimi (2002)

Siehe auch:
 Verraten (Begriffsklärung)
 Verräter (Begriffsklärung)
 Verratti (Begriffsklärung)